Davis Cup 2007 var den 96:e upplagan av tennisvärldens mest betydelsefulla lagtävling, Davis Cup. Turneringen vanns av USA, som i finalspelet slog Ryssland med 4-1. USA säkrade dock segern redan på lördagen, då man vann dubbeln efter att ha vunnit fredagens två singlar. Det var USA:s första slutseger i turneringen sedan 1995.

Lottning

Elitdivisionen

Förlorarna i första omgången spelar återkvalsmatch senare under 2007 för att nå Elitdivisionen 2008.

Första omgången

Vitryssland - Sverige

Kvartsfinal

Sverige - Argentina

Semifinaler

Ryssland - Tyskland

Sverige - USA

Källor

Fotnoter

Externa länkar

2007
Tennisturneringar 2007